Gabriel  Pitta foi um tenista profissional brasileiro.

Biografia 
Começou com oito anos no esporte, jogando no Clube Mogiano de Mogi-Mirim. Como juvenil, participou ao lado de Alexandre Simoni na Copa Cosat. 

Sua estréia no profissional se deu em 1998 num Future em Pouso Alegre, perdendo para Ricardo Mello. 

2004 foi seu principal ano. Conseguiu quatro títulos de duplas. Três no Brasil e um no México. Foi convocado para compor a equipe brasileira da Copa Davis, por causa do boicote dos principais tenistas, para enfrentar o Peru, em Lima. Fez o primeiro confronto contra Luiz Horna, 34° do mundo, perdendo por 3 sets a zero em parciais de 6/3 6/4 e 6/4. 

Também jogou a partida de duplas com o goiano Ronaldo Carvalho contra a dupla, Luis Horna e  Ivan Miranda. Sua primeira final em simples aconteceu em 2003, perdendo no México para o mexicano Daniel Garza, fato que se repetiria, em 2003 para Alexandre Simoni e em 2007, perdendo para Daniel Silva.

Triunfos 
Como duplista:
2004 - Campeão no Future de Brasília ao lado de Henrique Mello
2004 - Campeão no Future de Americana ao lado de Henrique Mello
2004 - Campeão no Future de Campinas ao lado de Henrique Mello
2004 - Campeão no Future de Coatzacoalcos, México ao lado do Mineiro Marcelo Melo
2004 - Campeão no Future de Celaya, México ao lado de Marcelo Melo
2006 - Campeão Future 6, Brasil ao lado de Henrique Pinto-Silva
2006 - Campeão no Future do Recife ao lado de Rafael Farias

Premiações 
Pitta já recebeu $37,388 em premiações em torneios pelos quais participou.

Ranking 

Melhor Ranking de Simples: 625 (15/11/2004).	
Melhor Ranking de Duplas: 419 (9/05/2005).

Veja Também 
Lista de tenistas do Brasil

Ligações Externas 
Perfil na ATP (em inglês)

Naturais de Mogi Mirim
Tenistas de São Paulo